IWJ steht für:
 Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien
 Internet Writing Journal
 International Wound Journal
 Flughafen Iwami (IATA-Code), japanischer Flughafen

IwJ steht für:
 Immer wieder Jim, US-amerikanische Sitcom

Abkürzung